Kromer ist der Familienname folgender Personen:

 Axel Kromer (* 1977), deutscher Handballspieler und -trainer
 Carl-Theodor Kromer (1901–1993), deutscher Ingenieur
 Gebhard Kromer (1821–1849), badischer Soldat und Revolutionär
 Heinrich Ernst Kromer (1866–1948), badischer Schriftsteller, Maler und Bildhauer
 Karl Kromer (Musiker) (1865–1939), badischer Komponist und Musiker
 Karl Kromer (1924–2003), österreichischer Prähistoriker
 Lina Kromer (1889–1977), deutsche Dichterin
 Patrick Kromer (* 1978), deutscher Radsporttrainer

Siehe auch:
 Cromer (Begriffsklärung)
 Krömer
 Krohmer
 Gromer
 Kroner
 Croner